Helena Andrzejewna Sanguszko (1490–1561) – księżna z rodu Sanguszko (Koszirska gałąź) i książąt Ostrogskich. 

Córka księcia Andrzeja Aleksandrowicza Sanguszko (zm. ok. 1534) i księżny Ksenii-Marii Iwanowny Ostrogskiej (ur. 1458).

Życiorys

Rodzice 
Książę Andrzej Aleksandrowicz Sanguszko (zm. 1534) – książę Kaszyrski, namiestnik Krzemieniecki (1498–1502), Bracławski i Winnicki (1500–1501), starosta Włodzimierski (1508–1531), marszałek ziemi Wołyńskiej (1522–1534). Drugi syn księcia Aleksandra Sanguszkowicza (zm. po 1491), księcia Kaszyrskiego, starosty Włodzimierskiego i namiestnika Krzemienieckiego. Został pochowany w cerkwi Matki Bożej Ławry Kijowsko-Pieczerskiej.

Księżniczka Ksenia-Maria Iwanowna Ostrogska (ur. 1458) – siostra Hetmana wielkiego koronnego księcia Konstantego Ostrogskiego. Ród książąt Ostrogskich byli potomkami  – potomków wielkiego księcia kijowskiego Świętopełka (Michaiła) Izjasławicza (8 listopada 1050 – 16 kwietnia 1113) z dynastii Rurykowiczów. Wiadomo, że książęta Ostrogscy i Sanguszko byli powiernikami Ławry Peczerskiej w Kijowie, gdzie wielu z nich zostało pochowanych. Tak więc niezniszczalne relikwie pradziadka Ksenii-Marii i Konstantego Ostrogskich –  (1360–1446) spoczywają w odległych jaskiniach.  brał udział z własną chorągwią w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, walczył za husytów w Czechach, a następnie złożył śluby mnisze w Ławrze Kijowskiej.

Rodzina i dzieci 
Księżna Helena Andrzejewna Sanguszko była dwukrotnie zamężna.

 Pierwszym mężem księżnej był książę Piotr Timofiejewicz Massalski.
 Drugim mężem księżnej był Stanisław Skop (Skopow) – sekretarz królewski, dzierżawca Skertsomoński i Tendziagilski (ziemia Żmudź (Samogitia), okręg tauroski) w latach 1527–1529. Stanisław Skop (Skopów) był wnukiem Skopa (zm. ok. przed 1500) z dynastii książęcej Dowsprunków.

Hans (Jogan) Skopowny (ur. ~1525), jedyny syn księżnej Heleny Andrzejewnej i Stanisława Skopa (Skopowa), był tiunem (władcą) Żmudzkim (ziemi Samogitii) w 1567 r.. Córka Hansa – Anna Skopowna, wraz ze swoim mężem Bolesławem  (1580-1665, herb Ostoja) byli Podchaszymi smoleńskimi na pocz.-w połowie 1600 r..

Zobacz też 

 Ostrogscy herbu własnego
 Sanguszkowie herbu Pogoń Litewska
 Hans Skopowny
 Clan Ostoja (Moscics)

Przypisy

Bibliografia 

 Sanguszko (Sanguszkowicz) Andrzej Aleksandrowicz, książę z linii niesuchoieskiej (zm. 1534/5) / Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985.- Tom XXXIV/3. — Zeszyt 142. — S. 329—472  (польск.) S. 468—469  (польск.).
 Ros Kan. The Story of One Kin. Kiev 2022, 67 s.
Sanguszkowie herbu Pogoń Litewska
Ostrogscy herbu własnego